Nuevo Mundo (spanisch für: "Neue Welt") bezeichnet:
 Nuevo Mundo (Chuquisaca) – eine Ortschaft im Departamento Chuquisaca in Bolivien
 Laguna Nuevo Mundo – ein See zwischen den Departamentos Santa Cruz und Beni im Tiefland von Bolivien
 Nuevo Mundo (Vulkan) – ein erloschener Vulkan im Departamento Potosí in Bolivien